Flex – program komputerowy
 Flex PDE – program komputerowy (MES)
 FLEX – protokół komunikacji
 Flex – magazyn kulturystyczny
 Adobe Flex – środowisko programistyczne
 Flex (do 2015 Flextronics) – singapurska spółka z branży elektronicznej